

Cinema 
 Clair de Lune – film del 1995 diretto da Paul Unwin
 Clair de Lune – film del 2010 diretto da Michael Kolenbrander

Letteratura 
 Chiaro di luna (Clair de lune) – poema di Paul Verlaine del 1869
 Chiaro di luna (Clair de lune) – raccolta di racconti del 1883 dello scrittore francese Guy de Maupassant.
 Chiaro di luna (Clair de lune) – racconto di Guy de Maupassant del luglio 1882
 Chiaro di luna (Clair de lune) – racconto di Guy de Maupassant dell'ottobre 1882
 Clair de lune – romanzo di Pierre La Mure del 1962

Musica 
 Clair de lune – movimento della Suite bergamasque di Claude Debussy del 1905
 Clair de lune – brano di Gabriel Fauré del 1887
 Clair De Lune – singolo dei Flight Facilities del 2012

Teatro 
 Clair de lune – opera teatrale di Michael Strange del 1921